Fuchsendorf ist der Name von Ortsteilen in Bayern:

 Fuchsendorf (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth
 Fuchsendorf (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf